Storgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Storgöl (Gladhammars socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Storgöl (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun, 
Storgöl (Hallingebergs socken, Småland), sjö i Västerviks kommun, 
Storgöl (Locknevi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (3,2 ha)
Storgöl (Målilla socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (8,12 ha)
Storgöl (Västrums socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (14,1 ha)
Storgöl (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Storgöl (Hycklinge socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Storgöl (Hägerstads socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Storgöl (Yxnerums socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (1,21 ha)
Storgölen (Tjällmo socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (6,6 ha)
Storgölen (Ulrika socken, Östergötland, 644004-147586), sjö i Linköpings kommun, 
Storgölen (Ulrika socken, Östergötland, 644141-147447), sjö i Linköpings kommun,  (8,09 ha)
Storgölen (Västra Ny socken, Östergötland), sjö i Motala kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn